Colombaretta ima više značenja:
 Colombaretta, Verona
 Colombaretta, Vicenza